Andrzej Matuszewicz (ur. 1760, zm. 1816) – lekarz, profesor chirurgii w Wilnie
 Andrzej Matuszewicz (ur. 1796, zm. 1842) – hrabia, dyplomata w służbie rosyjskiej, poseł w Neapolu i Sztokholmie